Сезон ФК «Черкаський Дніпро» 2016—2017 — другий сезон футбольного клубу «Черкаський Дніпро» у першій лізі та шостий у футбольних змаганнях України професійних футбольних клубів.

Склад команди

Перша ліга 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Кубок України 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Трансфери 
 Олександр Цибульник: Динамо-2 → Черкаський Дніпро
 Ахлідін Ісраїлов: Динамо-2 → Черкаський Дніпро
 Антон Крамар: Гірник (Кривий Ріг) → Черкаський Дніпро
 Олег Маїк: Динамо-2 → Черкаський Дніпро
 Олександр Ковпак: Ворскла → Черкаський Дніпро
 Леван Кошадзе: Черкаський Дніпро → Кремінь
 Максим Лісовий: Черкаський Дніпро → Полтава

Перша ліга

Матчі 

Легенда:

Турнірна таблиця 

|}

Кубок України 

Легенда:

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Черкаський Дніпро»
Черкаський Дніпро